Meittinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Meitting (auch: Meittinger oder Meuting; * 1496, † 1557), von 1536 bis 1557 Bischof von Chiemsee
 Lina Meittinger (1856–1928), deutsche Schauspielerin und Soubrette

Siehe auch:
 Meitinger